Моніка Селеш була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт з рахунком 7–5, 7–6(7–1).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=180

| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{nowrap| Ліндсі Девенпорт}}
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Емі Фрейзер
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=8
| RD1-team3= Ай Суґіяма
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=63
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Моніка Селеш| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=77| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=7| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= А Кетцер| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Дрейк
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ю Йосіда
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Е Фрейзер| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Е Фрейзер
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

 Другий кваліфаєр 

 Третій Кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Трейсі Сінджиан| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=7| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Фудзівара Ріка| RD1-score3-1=67
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=6| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Kaori Aoyama
| RD1-score4-1=79| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=2
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Морігамі Акіко
| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Чо Юн Джон| RD1-score6-1=7| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Miyako Ataka
| RD1-score7-1=0
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=4
| RD1-team8= Юка Йосіда| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Трейсі Сінджиан| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=WC
| RD2-team2= Фудзівара Ріка
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=4
| RD2-team4= Юка Йосіда| RD2-score4-1=6| RD2-score4-2=6'''
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=8
| RD3-team1=
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=4
| RD3-team2=

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ITF singles results page 

Одиночний розряд
Toyota Princess Cup, одиночний розряд